Генчовци:
 Генчовци — село в общине Габрово в Габровской области Болгарии.
 Генчовци — село в общине Трявна в Габровской области Болгарии.